Les Tablettes du Destin sont des objets magiques issus du monde imaginaire des Royaumes oubliés. Elles furent créées par le Seigneur Ao dans le but de maintenir l'équilibre entre le bien et le mal, et entre la loi et le chaos. Elles ont pour objet les attributions de chacun des dieux du Panthéon.

Durant le Temps des Troubles, Baine et Myrkul (respectivement dieu de la tyrannie et dieu de la mort) volèrent les Tablettes et les cachèrent dans l'espoir d'une récompense à ceux qui les rendraient à Ao. Le plan ne fonctionna pas, conduisant chacun d'eux à la mort et au remplacement dans le panthéon (tout comme ce fut le cas auparavant pour Bhaal). Cyric et Kelemvor prirent leur place.

Artefact des Royaumes oubliés